El término Antonianas hace referencia al gentilicio o nombre común de algunos institutos religiosos de la Iglesia católica:

 Antonianas o también Hermanas de San Antonio de Padua, congregación fundada en Argentina en 1889;
 Antonianas libaneses, monjas de la Orden de los Antonianos Libaneses Maronitas;
 Antonianas maronitas, congregación religiosa de rito maronita fundada en Líbano en 1953;
 Antonianas de María, congregación religiosa fundada en Canadá en 1904;
 Hermanas antonianas, congregación religiosa fundada en Polonia en 1933.